Doblhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Doblhammer (1892–1954), oberösterreichischer Politiker (SPÖ)
 Gabriele Doblhammer (geb. Reiter; * 1963), österreichische Sozialwissenschaftlerin mit Fachgebiet Demografie